Cerbère est un chien monstrueux qui garde les Enfers dans la mythologie grecque.

D'une manière imagée, un "Cerbère" correspond à un gardien. 

Ce nom peut aussi désigner :

Astronomie 
 Kerbéros, parfois francisé (à tort) en Cerbère, est un satellite naturel de Pluton.
 (1865) Cerbère est un astéroïde.
 Cerbère est une constellation qui n'existe plus aujourd'hui.

Héraldique 
 En héraldique, le cerbère est une figure imaginaire.

Toponyme 

 Cerbère est une commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Cervera est une commune espagnole de la province de Lérida.

Voir aussi 
 Kerberos